Enclave — território com distinções culturais e sociais cujas fronteiras geográficas ficam inteiramente dentro dos limites de um outro território estrangeiro
Xenólito — fragmento de rocha que é envolvido por uma rocha maior durante o desenvolvimento e endurecimento desta última
Buick Enclave — modelo de automóvel